peut désigner :
 Abercorn, un village en Écosse (Royaume-Uni) ;
 Abercorn, un village du Québec (Canada).

Voir aussi 
 Abercorn Football Club, ancien club de football écossais basé à Paisley